Алан Казбекович Гогаев (род. , Дигора, Северной Осетии — Алании) — российский борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европы, призёр чемпионата мира, участник ОИ-2012. Заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера 
На дебютном для себя чемпионате мира Алан стал серебряным призёром. В финале он проиграл индийцу Сушилу Кумару — 1:2, 0:1. На Чемпионате Европы 2012 принес сборной России первую золотую медаль в категории до 66 кг с 2006 года.

Достижения 
 Чемпионат России по вольной борьбе 2010 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2010 — ;
 Кубок мира по вольной борьбе 2011 (команда) — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2012 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе 2012 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2016 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2017 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2017 — ;

Образование 
 Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, Факультет физической культуры и спорта.

Интервью 
  Алан ГОГАЕВ: «Отдохнуть от ковра еще могу, а вот жить без него — уже трудно»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 
 
 Алан Гогаев принес сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы в категории до 66 кг с 2006 года

Борцы России
Чемпионы России по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Обладатели Кубка мира по борьбе